Шох () — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители:

 Шох, Антон Рохусович (1960—2009) — советский и казахстанский футболист и тренер, брат Рохуса Шоха.
 Шох, Густав (1833—1899) — швейцарский энтомолог.
 Шох, Симон (род. 1978) — швейцарский сноубордист, чемпион мира 2007 года, брат Филиппа Шоха.
 Шох, Филипп (род. 1979) — швейцарский сноубордист, двукратный олимпийский чемпион (2002 и 2006), брат Симона Шоха.